Эль-Робледо ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтес. Занимает площадь 105,5 км². Население — 1314 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля